Изабела Јагелонска (Краков, 18. јануар 1519- Алба Јулија, 15. септембар 1559) била је супруга Јована I Запоље. Била је кћерка пољског краља Жигмунда и Боне Сфорце.

Породично стабло 

Рођени 1519.
Умрли 1559.
Династија Јагелон